Les Xerorchideae sont une tribu de plantes de la sous-famille de Epidendroideae, dans la famille de Orchidaceae (orchidées). Ce sont des orchidées terrestres primitives. La tribu ne comporte qu'un seul genre : Xerorchis. Les espèces sont réparties en Amérique du Sud.

Publication originale 
 Cribb P.J. (2005), Kew Bulletin, 60, 143-4.

Notes et références

Liens externes 

 

 
Tribu d'Orchidaceae (nom scientifique)
Orchidée d'Amérique du Sud
Taxon de plantes monotypique